Ashmole är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernard Ashmole (1894–1988), brittisk klassisk arkeolog
 Elias Ashmole (1617–1692), engelsk naturforskare, jurist, alkemist och historiker
 Philip Ashmole (född 1934), brittisk zoolog

Engelska efternamn